Polidoro () è un personaggio della mitologia greca e il maggiore dei due figli maschi di Cadmo e Armonia, fratello di Semele, Ino, Autonoe, Agave e Illirio.

Mitologia 
Re di Tebe, è il capostipite della dinastia dei Labdacidi in quanto padre di Labdaco (avuto da Nitteide), che a sua volta generò Laio, che generò Edipo da sua moglie Giocasta. 
Polidoro morì per cause sconosciute lasciando Nitteo come reggente al trono.

Genealogia

Note

Voci correlate 
 Mitologia di Tebe

Re di Tebe